О’Грэйди, или О’Грейди () — ирландская фамилия. Известные носители:

 О’Грэйди, Гейл (род. 1963) — американская актриса.
 О’Грэйди, Дайан (род. 1967) — канадская гребчиха.
 О’Грэйди, Десмонд (род. 1929) — австралийский журналист, писатель и драматург.
 О’Грэйди, Джеймс (1866—1934) — британский профсоюзный и политический деятель, член Лейбористской партии.
 О’Грэйди, Скотт (род. 1965) — американский пилот, капитан ВВС США.
 О’Грэйди, Стюарт (род. 1973) — австралийский велогонщик.

См. также 
 Грейди

Примечания